Полько — название нескольких населённых пунктов:
 Полько — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Полько — село в Кизнерском районе Удмуртской Республики.

Фамилия
 Полько, Элиза (1823—1899) — немецкая писательница, дочь педагога Карла-Христофора Фогеля.

Примечания